Axel Edelstam kan syfta på:

 Axel Edelstam (1873–1943), svensk jurist
 Axel Edelstam (1924–2012), svensk diplomat